Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2003, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Mariano Hood che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (Campioni)
 Nathan Healey /  Jordan Kerr (primo turno)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (finale)
 Johan Landsberg /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2003